De Division 1 2006 ging van start op 1 april.

De Division 1 bestaat uit twee competities van ieder veertien clubs, Division 1 Norra en Division 1 Södra (noord en zuid). De kampioenen van beide competities promoveren naar de Superettan, terwijl de clubs die op de tweede plaats terechtkomen onderling strijden om de derde promotieplek. Ten slotte degraderen de nummers twaalf, dertien en veertien van beide competities naar Division 2.

Norra
 Gedegradeerde clubs : Geen
 Gepromoveerde clubs : Geen

Södra
 Gedegradeerde clubs : Geen
 Gepromoveerde clubs : Geen

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2006